Hermanus Koekkoek ist der Name folgender Personen:

* Hermanus Koekkoek der Ältere (1815–1882), niederländischer Maler
 Hermanus Koekkoek der Jüngere (1836–1909), niederländischer Maler und Kunsthändler
 Hermanus Willem Koekkoek (1867–1929), niederländischer Maler, Zeichner, Aquarellist und Illustrator